Gbessa är en kulle i Benin.   Den ligger i departementet Atacora, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Porto-Novo. Toppen på Gbessa är  meter över havet.

Terrängen runt Gbessa är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Gbessa. Runt Gbessa är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Omgivningarna runt Gbessa är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Benin
Berg i Benin 200 meter över havet eller högre